Шакур — прізвище.

Відомі носії 
 Ассата Шакур (ім'я при народженні Джоанн Дебора Байрон; . 1947) — американська політична і громадська діячка і розсуджена злочинниця, що розшукується.
 Афені Шакур (уроджена Еліс Фей Вільямс; 1947—2016) — американський активіст, філантроп, політичний діяч і член партії Чорних Пантер.
 Мопрім Шакур — американський репер.
 Тупак Амару Шакур (при народженні Лесейн Періш Крукс; 1971—1996) — американський репер, кіноактор і громадський діяч.

Арабські імена